Pastor
Pastorícia
Pastoral (arte) — abordagem adotada nas artes e na literatura, caracterizada pelo tratamento idealizado do estilo de vida dos pastores
Sinfonia n.º 6 (Beethoven) — conhecida como Sinfonia Pastoral
Ação pastoral católica